Łazarski ist der Familienname von:

 Jan Łazarski (1892–1968), polnischer Radsportler
 Józef Łazarski (1852–1924), galizischer Landtagsabgeordneter
 Stanisław Łazarski (1849–1938), polnischer Rechtsanwalt